Castelrotto – comune italiano in provincia di Bolzano
 Castelrotto – frazione di Guarene in provincia di Cuneo
 Castelrotto – frazione di San Pietro in Cariano in provincia di Verona
 Castelrotto – castello sito nel suddetto posto